Getören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Getören, Korpo, Åboland, 
 Getören, Kimitoön, Åboland, 
 Getören (vid Onas, Borgå), Nyland, 
 Getören (vid Lillpellinge, Borgå), Nyland,

Se även
Getö
Getaren

Robotskapade Finlandförgreningar